Tous aux cèpes est le premier album du groupe Empalot.

Morceaux 

  "chez evelyne" (2:58)
  "la trappe de Especial" (5:38)
  "jeannot" (5:03)
  "mañassé" (5:12)
  "le bol" (1:02)
  "ua 2" (5:00)
  "faisez la bagarre" (1:47)
  "π kk" (4:06)
  "mister inconvenient" (3:05)
  "caravan man" (1:43)
  "dru" (4:10)

Album musical sorti en 2001